Let It Be ():

У зв'язку з творчістю The Beatles
 Let It Be — альбом гурту The Beatles
 Let It Be — пісня гурту The Beatles
 Нехай буде так (Let It Be) — фільм

Інші значення
 Let It Be — альбом гурту The Replacements
 Let It Be — альбом гурту Green Jellÿ